Джуди:

 Джуди (1936—1950) — корабельная собака породы пойнтер, несшая службу на британских канонерских лодках «Нэт» и «Грассхоппер».
 Джуди — сильный тропический циклон, обрушившийся на территорию Японии, Южной Кореи и Дальнего Востока СССР в июле 1989 года.
 Джуди — горный хребет в районе Бохтан (Юго-Восточная Турция) и её самая высокая точка.
 Джуди — фильм 2019 года.

См. также 
 Джуди Гарленд (1922—1969) — псевдоним американской актрисы и певицы Фрэнсис Этель Гамм.
 Джоди — имя.